Doli Doli (Mandrehe), een plaats in Indonesië
Doli Doli (Gomo), een plaats in Indonesië